La Heya Miyagino (en japonés 宮城野部屋 Miyagino-beya) es una residencia donde vive y entrena un grupo de luchadores de sumo. Hace parte del grupo Isegahama y fue fundada por el 43° yokozuna Yoshibayama con el nombre de Yoshibayama dōjō cuando este todavía era un luchador activo. En 1960 el nombre del lugar fue cambiado a Miyagino. Para enero de 2019 la heya contaba con 14 luchadores, entre ellos el yokozuna Hakuhō y el maegashira Enhō.

En agosto de 2004, el antiguo luchador de la división jūryō Kanechika relevó en el cargo de oyakata al antiguo maegashira Chikubayama bajo circunstancias polémicas. De manera inusual, Kanechika pertenecía a un grupo diferente a Isegahama. Específicamente, pertenecía a la heya Kitanoumi, la cual hace parte del grupo Dewanoumi. A pesar de lo anterior, A Kanechika le fue permitido tomar las riendas de Miyagino ya que estaba casado con una de las hijas de la viuda del 9° oyakata, un antiguo Komusubi llamado Hirokawa. Sin embargo, a Chikubayama, quién había guiado al yokozona hakuhō a Makuuchi, se le permitió continuar en la heya como entrenador, adquiriendo el nombre de Kumagatani.

En 2010, Chikubayama (ahora Kumagatani-oyakata) retomó el control de la heya después de que Kanechika fuera castigado por la Asociación de Sumo al estar presuntamente envuelto en un caso de amaño de combates.

Oyakata 

 2010-presente: 12° Miyagino: Chikubayama (antiguo maegashira 13)
 2004-2010: 11° Miyagino: Kanechika (antiguo juryo)
 1989-2004: 10t° Miyagino: Chikubayama (antiguo maegashira 13)
 1977-1989: 9th Miyagino: Hirokawa (antiguo komusubi)
 1960-1977: 8th Miyagino: antiguo Yoshibayama (el 43° yokozuna)

Luchadores activos destacados 

 Hakuhō (El 69.º yokozuna)
 Ishiura (mejor rango maegashira)
 Enhō (mejor rango maegashira)

Entrenador 

 Takashima Daizō (iin, antiguo sekiwake Kōbōyama)

Jueces 

 Shikimori Yonokichi (makuuchi gyoji, nombre real Hiroshi Kikuchi)
 Shikimori Seisuke (Jonidan gyoji, nombre real Koshi Saikawa)

Acomodador 

 Ryūji (makuuchi yobidashi, nombre real Ryūji Takahashi)

Estilista 

 Tokoshun (5.ª clase tokoyama)

Ubicación y acceso 
Tokio, distrito Sumida, Yahiro 2-16-10.

Se encuentra a 10 minutos caminando desde la estación Hikifune de la línea Keisei Oshiage.

Véase también 

 Lista de activo sumo wrestlers
 Glosario de sumo plazos

Enlaces externos 
 Perfil de la heya Miyagino en la página de la Asociación de Sumo Japonesa

Referencias 

Sumo